Приго́рск — посёлок городского типа в городском округе город Черногорск Республики Хакасия России.

География 
Расположен на левом берегу реки Биджи, севернее Подкунинских гор, в 27 км к северу от Абакана и в 13 км от Черногорска. По западной окраине посёлка проходит федеральная автомагистраль . Здесь начинается в западном направлении межмуниципальная автодорога 75Н-701 Пригорск — Ербинская, на восток уходит автодорога межмуницпального значения 75Н-712 Пригорск — Мохов, на берег Красноярского водохранилища. 616

Население 

Численность населения на 1 января 2021 год: 2 314.

Примечания

Ссылки 
 

Посёлки городского типа Хакасии
Городской округ город Черногорск